Nadăș (din , în trad. "Stufăriș") se poate referi la:
 Nadăș, Arad (Zarándnádas);
 Nadăș, Timiș (Naidăș; Mélynádas, Dubokinádas);
 Nadășu, Cluj (Kalotanadas);
 Biserica de lemn din Nadășu
 Nadeș
 Nadeș, Mureș (Szásznádas, Nádas), colocvial Nădașul Săsesc;
 Nadiș
 Nadiș, Sălaj, colocvial Nadișul Român (Szilágynádasd);
 Nadișu (Nadășu) Hododului, Satu Mare (Hadadnádasd);
 Râu
 Râul Nadăș (Nádas), afluent al Someșului.

Vezi și 
 Nădășelu

Toponime românești
Toponime maghiare
Împrumuturi lingvistice din maghiară